SCC steht für:

 Self-consolidating concrete, siehe Selbstverdichtender Beton
 Sicherheits Certifikat Contraktoren, zertifizierbares Arbeitsschutzmanagementsystem
 Société Centrale Canine, französischer nationaler Dachverband für Hundezucht
 Sorores Christianae Caritatis, ein katholischer Frauenorden, siehe Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe
 Specimen Corporationum Cognitarum, Lexikon der Studentenverbindungen
 Spinning Cone Column, Gerät zur Weinfraktionierung
 Standing Consultative Commission, siehe ABM-Vertrag
 Steinbuch Centre for Computing, Rechenzentrum des Karlsruher Instituts für Technologie
 Stop Climate Change, Gütesiegel bzw. eine Zertifizierung für „klimafreundliche“ Unternehmen
 Supply-Chain Council
 Supreme Court of Canada, oberstes rechtsprechende Staatsorgan Kanadas
 Silesia City Center, Einkaufszentrum in Katowice, Polen
 Flughafen Deadhorse, Alaska (IATA-Code)
 Standard Contractual Clauses, EU-Standardvertragsklauseln für Datentransfers zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern

Computertechnik:
 Single-chip Cloud Computer, experimentelles Prozessor-Design von Intel
 Source Code Control System, Versionskontrolle bei Programmcode

Medizin:
 Semicircular Canals, gebräuchliche Abkürzung für die Bogengänge
 Squamous Cell Carcinoma, siehe Spinozelluläres Karzinom

Sport: 
 SC Charlottenburg, Berliner Sportverein
 SC Chemnitz 1892, deutscher Schwimmverein

Abkürzung